Greenpoint Avenue – ulica w Nowym Jorku
 Greenpoint Avenue – stacja metra w Nowym Jorku
 Greenpoint Avenue Bridge – most w Nowym Jorku